Rönneholm kan syfta på:
Rönneholm, Malmö – ett bostadsområde i Västra Innerstaden
Rönneholms slott, – ett slott i Stehags socken i Eslövs kommun
Rönneholms mosse – en torvmosse belägen vid Ringsjön i centrala Skåne
Rönneholmsparken – en av Malmös mindre parker
Rönneholmsvägen – en landsvägen västerut i Malmö